Ребле — деревня в Пустошкинском районе Псковской области (Забельская волость)
Ребле — озеро в Пустошкинском районе Псковской области (Забельская волость)